Băbeni több romániai település lehet:

 Băbeni, Buzău megye
 Aranymező, Szilágy megye
 Băbeni, Vâlcea megye